Zalesie (gromada w powiecie bialskim)
 Zalesie (gromada w powiecie grójeckim)
 Zalesie (gromada w powiecie łańcuckim)
 Zalesie (gromada w powiecie oleckim)
 Zalesie (gromada w powiecie ostrołęckim)
 Zalesie (gromada w powiecie rzeszowskim)
 Zalesie (gromada w powiecie sokólskim)
 Zalesie (gromada w powiecie tucholskim)
 Zalesie (gromada w powiecie szubińskim)
 Zalesie (gromada w powiecie włocławskim)
 Zalesie (gromada w powiecie złotowskim)
także:
 Zalesie Górne (gromada)
 Zalesie Śląskie (gromada)
 Zalesie Wielkie (gromada)